Анастасиевское сельское поселение — муниципальное образование в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Анастасиевка.

География 
Муниципальное образование расположено в западной части Матвеево-Курганского района и граничит с Украиной.

История 
Значительная часть территории Миусского округа до XVIII века считалась областью Османской империи. Затем считалась спорной между донскими и запорожским казаками.

В 1746 году была установлена граница с запорожцами по реки Кальмиус, а восточная часть была причислена к владениям донских казаков указом императрицы Елизаветы Петровны. С этого момента начинается активное заселение земель казаками и малороссийскими крестьянами. К началу 1760-х годов на Дону большие площади общественных земель оказались в руках небольшой группы казачьих старшин. Этому способствовала и захватная система землепользования в донском войске. Старшины за короткое время самовластно присвоили себе право владения населёнными владениями: при том, что во всей Российской империи подобным правом пользовались только высшее сословие – дворянство. В 1763 году малороссы были обложены подушной податью с целью исправного платежа «приписные» к старшинам и станицам.

Слобода Анастасиевка, которая располагается на левой стороне реке Мокрый Еланчик основана генерал-лейтенантом Андрианом Карповичем Денисовым в октябре 1805 года. Денисов в следующем же году приобрёл в Воронежской губернии 250 душ мужского пола и поселил их на месте нынешней слободы Анастасиевки.

С 1818 года в этой слободе существовал молитвенный дом, освящённый во имя Покрова Божьей Матери. Затем была построена однопрестольная каменная церковь, освящённая в 1824 году. В 2000 году она была отреставрирована.

Хутор Марфин, расположенный также на берегу реки Мокрый Еланчик, был основан подполковником Акимом Акимовичем Карповым в 1805 году.

Так, 1805 год стал годом основания старейших сел Анастасиевского сельского поселения – Анастасиевки и Марфинки.

С 1935 года село Анастасиевка являлась районным центром.

Населённые пункты 
В состав Анастасиевского сельского поселения входят:
 село Анастасиевка,
 село Марфинка,
 хутор Рождественский,
 хутор Селезнев.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт Анастасиевского сельского поселения 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Матвеево-Курганского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации